

In de biologie
 Lichaam (biologie) - het lijf van een dier
 Menselijk lichaam

In de natuurkunde
 Lichaam (natuurkunde) - ieder voorwerp wordt lichaam genoemd. Eventueel kan ook een hoeveelheid vloeistof of gas een lichaam zijn.
 Star lichaam - een onvervormbaar lichaam, ook al werken er krachten op in.

In de wiskunde
 Lichaam (meetkunde) - een driedimensionaal object
 Lichaam (Ned) / Veld (Be) - resp. de Nederlandse en Belgische term voor een algebraïsche structuur
 Delingsring (Ned) / Lichaam (Be) - resp. de Nederlandse en Belgische term voor een bepaald type ring

Merk op dat voor de Belgische en de Nederlandse wiskundige de betekenissen van lichaam verschillen:   
 wat men in Nederland verstaat onder lichaam heet in België een veld   
 wat men in België verstaat onder lichaam heet in Nederland een delingsring

In het recht
Lichaam (Belgisch recht) - een niet-vermogensrechtelijk goed

Maatschappij
 vereniging (rechtspersoon), een maatschappelijke instelling als eenheid, dan wel vereniging van personen.
 Besturend Lichaam van Jehova's getuigen
 Openbaar lichaam
 Juridische entiteit met of zonder rechtspersoonlijkheid
 Vertegenwoordigend Lichaam
 Zie ook: Volksvertegenwoordiging
 Wetgevend Lichaam